Thüringenliga steht für:
 Eishockey-Thüringenliga
 Fußball-Thüringenliga
 Thüringenliga (Handball)